|-
| 121901 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121902 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121903 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121904 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121905 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121906 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121907 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121908 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121909 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121910 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121911 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121912 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121913 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121914 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121915 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121916 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121917 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121918 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121919 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121920 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121921 - || || 26 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121922 - || || 27 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121923 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121924 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121925 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121926 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121927 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121928 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121929 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121930 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121931 - || || 27 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121932 - || || 25 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121933 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121934 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121935 - || || 2 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121936 - || || 2 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121937 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121938 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121939 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121940 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121941 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121942 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121943 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121944 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121945 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121946 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121947 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121948 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121949 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121950 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121951 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121952 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121953 - || || 10 de març, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 121954 - || || 10 de març, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 121955 - || || 4 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121956 - || || 9 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121957 - || || 10 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121958 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121959 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121960 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121961 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121962 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121963 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121964 - || || 11 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121965 - || || 12 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121966 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121967 - || || 8 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 121968 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121969 - || || 8 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 121970 - || || 9 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121971 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121972 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121973 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121974 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121975 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121976 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121977 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121978 - || || 8 de març, 2000 || Mauna Kea || R. J. Whiteley
|-
| 121979 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121980 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121981 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121982 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121983 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121984 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121985 - || || 10 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121986 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121987 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121988 - || || 29 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121989 - || || 30 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121990 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121991 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121992 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121993 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121994 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121995 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121996 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121997 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121998 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121999 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122000 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
1